Název Pozorka má více sídel:

 Pozorka (Nejdek), část města Nejdek v okrese Karlovy Vary
 Pozorka (Kladruby), část města Kladruby v okrese Tachov
 Pozorka (Dubí), část města Dubí v okrese Teplice

Název Pozorka má také Pozorka (rybník) u Letin v okrese Plzeň-jih.

V původním významu je pozorka formanská značka a místo, kde stála, po ní často získalo své jméno.

Externí odkazy